Михаил Михайлович Туркевич (22 марта 1953, с. Утешков, Львовская область — 3 июля 2003, Сочи) — заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму (1982), мастер спорта международного класса (1982), многократный призёр чемпионатов и первенств СССР по альпинизму и скалолазанию, многократный организатор экспедиций в Гималаи.

Биография 
Закончил Киевский топографический техникум.

С 1973 года занялся альпинизмом.

C 1974 года работал в «Южниигипрогаз» (Донецк). Был председателем Донецкого областного альпинистского клуба «Донбасс», инициатор строительства альпинистской базы в Донецкой области.

В 1982 году участвовал в первой советской гималайской экспедиции и вместе с Сергеем Бершовым совершил первое ночное восхождение на Эверест.

С 2000 г. работал в МЧС России. Был заместителем начальника Центра подготовки спасателей МЧС России. Автор программы подготовки спасателей, которой продолжают пользоваться.

Награждён орденом «Трудового Красного Знамени» (1982), орденом «Дружбы народов» (1989).

Выпустил книги: «Зов далёких вершин» (Донецк, «Донбасс», 1984), «Восхождение» (Донецк, «Донбасс», 1987), «Спасательные работы» (Издательство МЧС России).

Умер в 2003 году в Сочи. Тело самолётом было доставлено в Москву, где было кремировано.

На скалодроме возле посёлка Зуевка регулярно весной и осенью донецкими альпинистами и скалолазами проводятся соревнования по технике альпинизма «Памяти Михаила Туркевича».

Восхождения 
Совершил около 30 восхождений по маршрутам высшей категории сложности.

 Эверест — 1982 (первое в истории ночное восхождение на «восьмитысячник»)
 Лхоцзе — 1990 южная стена, первопрохождение,
 Пик Ленина — 1979, 1983
 Пик Корженевской — 1983, 1986, 1987
 Пик Коммунизма — 7 раз, 1986 — первое зимнее восхождение
 Пик Победы — 1988
 траверс массива Победы от пика Важа Пшавелы до пика Военных Топографов — 1988
 восхождение на 5 «восьмитысячников» массива Канченджанга — 1989

Участие в соревнованиях 
Чемпионаты СССР по альпинизму
 1983 — 3 место — Далар, Кирпич
 1984 — 1 место — Чатын (по Северной стене)
 1985 — 3 место — Свободная Корея
 1986 — 1 место — Ушба (Южная)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Заслуженные мастера спорта СССР
Спортсмены Донецка
Покорившие Джомолунгму
Чемпионы СССР по альпинизму